Comapa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Comapa, kommun 
 Comapa (kommunhuvudort), Departamento de Jutiapa,

Mexiko 

 Comapa (kommun), Veracruz,